Le Championnat de France d'échecs des clubs 2016-2017 est sous la dénomination de Top 12 le plus haut niveau du championnat de France de ce sport.

Douze clubs participent à cette édition de la compétition. Le Top 12 2017 était le 37e championnat de France d'échecs par équipes. Le champion était le champion en titre : Clichy-Echecs-92. Provenant de la Nationale 1, Grasse Echecs, le Club d'échecs Lexovien et Tremblay-en-France avaient montés l'année précédente. Alors que Grasse et Tremblay-en-France parvenaient à se maintenir, Lisieux, avec le Cercle d’Échecs de Strasbourg et Montpellier Échecs devaient descendre.

Contexte
Clichy remporte deux fois le titre devant Bischwiller. avec dans son équipe :
 en 2016 et 2017 : Maxime Vachier-Lagrave, Laurent Fressinet, Loek van Wely, Axel Delorme, Pierre Barbot, Anaëlle Afroui
 en 2016 : Jon Ludvig Hammer, Vladislav Tkachiev, Pavel Tregoubov, Hicham Hamdouchi, Almira Skripchenko, etc.
 en 2017 : R. Wojtaszek, D. Iakovenko, J. van Foreest, F. Monteliu Cervero, P. Guichard, I. Malassagne, Melena Milroy

Modalités 
Les douze équipes participantes ont disputé un tournoi. Le classement était déterminé par le nombre de points de l'équipe (3 points pour une victoire, 2 points pour un match nul, 1 point pour une défaite, 0 point pour une défaite sans combat). En cas d'égalité, la confrontation directe était décisive en premier, suivie du bilan des points du tableau (différence entre le nombre de victoires et de défaites).

Calendrier 
Les compétitions se sont déroulées à Chartres du 18 au 28 mai 2017.

Clubs participants  
 Bischwiller
 Cercle d'échecs de Bois-Colombes
 Clichy 
 Grasse
 Lisieux
 Montpellier
 Mulhouse
 Nice
 Saint Quentin 
 Strasbourg
 Tremblay-en-France
 Vandœuvre

Généralités
Les équipes participantes étaient autorisées à inscrire un maximum de 16 joueurs, dont au moins une Française et un Français. Les joueurs masculins et les joueuses étrangères devaient avoir une cote Elo d'au moins 2000 . 

Tous les clubs n'ont pas utilisé le quota, Grasse Échecs a rapporté 15 joueurs et le Club d'échecs Lexovien 11 joueurs. Tous les joueurs signalés n'ont pas été réellement utilisés. Alors que Bischwiller, Grasse et Strasbourg se sont débrouillés avec neuf joueurs chacun, 15 joueurs ont disputé au moins un match à Bois-Colombes. Au total, 135 joueurs ont été utilisés, dont 34 ont participé à toutes les compétitions.

Les joueurs avec les meilleurs points étaient Jorden van Foreest (Clichy) et Maxim Rodshtein (Bischwiller) avec 9 points chacun en 11 matchs. Loek van Wely, Pauline Guichard (tous deux de Clichy), Andreea Bollengier (Nice Alekhine) et Jean-Noël Riff (Mulhouse) ont chacun marqué 8 points, van Wely jouant 10 matchs, Guichard, Bollengier et Riff 11 chacun. Avec Alexandra Kosteniouk (Clichy) et Richard Pile (Grasse) étaient deux joueurs qui ont marqué 100%, dont Alexandra Kosteniouk a joué deux fois et Pile une fois.

Effectifs 
Les tableaux ci-dessous contiennent les informations suivantes :

    N° : numéro de classement
    Titre : titre FIDE en début de saison (rating list mai 2017) ; GM = Grandmaster , IM = Master International , FM = FIDE Master , WGM = Women's Grandmaster , WIM = Women's International Master , WFM = Women's FIDE Master , CM = Candidate Master , WCM = Women's Candidate Master
    Elo : Classement Elo en début de saison (classement de mai 2017) ; pour les joueurs sans classement Elo, le classement national est indiqué entre parenthèses
    Nation : Nationalité selon la liste de notation de mai 2017
    G : Nombre de parties gagnantes
    R : Nombre de matchs nuls
    V : Nombre de parties perdantes
    Points : nombre de points obtenus
    Jeux : Nombre de jeux joués

Clichy-Echecs-92]

Club de Bischwiller

Nice Alekhine

Mulhouse Philidor

C.E. de Bois-Colombes

Grasse Échecs

Les Tours de Haute Picardie

Tremblay-en-France

Vandœuvre-Échecs

Cercle d’Echecs de Strasbourg

Montpellier Échecs

Club d’échecs Lexovien

Compétition

Classement

Effectifs

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe de France des clubs d'échecs

Liens externes 
 
 Compétitions par équipes sur echecs.asso.fr contient les tables des compétitions par équipes depuis 2002.

2016-2017
Echecs M1